Edgar kan som auktorsförkortning betyda:

 Elizabeth Edgar
 Graham J. Edgar

Robotskapade auktorsförkortningar